Confrontación puede referirse a varios temas:

 Careo o cotejo de versiones en derecho procesal.

 Conflicto u oposición entre intereses.

 Escalada (conflicto), un agravamiento de la confrontación entre partes en pugna.

 Guerra de baja intensidad, una confrontación político militar entre Estados o grupos (GBI).

 la página Confrontaciones, sobre el ensayo Confrontations: A Scientist's Search for Alien Contact (ufología).

 Confrontación (Ktulu), disco del grupo Ktulu lanzado en 1997.

 Confrontación indonesio-malaya o Konfrontasi, una guerra no declarada en la isla de Borneo.

Enlaces externos 
.